Христопулос — греческая фамилия. Известные носители:

 Христопулос, Афанасиос (1772—1847) — греческий поэт, писатель, лингвист, юрист, учёный и революционер.
 Христопулос, Стефанос (1876 — ?) — греческий борец, бронзовый призёр Летних Олимпийских игр 1896.
 Христопулос, Яннис (род. 1972) — греческий профессиональный футбольный тренер и бывший игрок.

См. также 
 Пари, Жорж де (имя при рождении Георгиос Христопулос; 1934—2015) — американский портной греческого происхождения.